Швейная фабрика «Северянка» — швейная фабрика, расположенная в Октябрьском районе Новосибирска. Производит детскую и женскую одежду.

История 
Фабрика создана в 1937 году на основе промыслово-кооперативной артели «Сибирская кружевница», производившей кружева, костюмы, блузки и платья.

В период Великой Отечественной войны фабрика в большом количестве изготавливала для фронта гимнастёрки, бельё, брюки.

В 1955 году путём объединения артелей «Сибирская кружевница» и «Инд-пошив» была организована артель «Сиб. швейница», которую в 1957 году преобразовали в швейную фабрику № 4.

В 1964 году на базе фабрик № 3, № 4, № 12 создано производственное швейное объединение «Северянка», его цехи размещались в восьми местах Новосибирска.

В 1970 году «Северянка» получает новое хорошо оснащённое пятиэтажное здание.

В 1978 году фабрика начинает выпускать модели с олимпийской символикой, 13 моделей предприятия были одобрены Оргкомитетом Олимпийских игр 1980 года.

В 1980-е годы швейные потоки фабрики были оборудованы новыми вышивальными автоматами и машинами с элементами автоматики.

Производство 
Швейная фабрика производит детскую и женскую одежду.

Руководство

Председатели правления 
 Е. М. Крадинова (1932—1940)
 А. Г. Чевтаева (1940—1941)
 Н. В. Хорошкова (1941—1945)
 В. Д. Соболева (1946—1948)
 Н. С. Савинская (1948—1953)
 М. Г. Емельянова (1953—1954)
 М. А. Мороз (1954—1955)

Директоры 
 Г. М. Камалова (1964—1972)
 Н. А. Семячковская (1971—1973)
 Е. Л. Данилова (1973—1974)

Генеральные директоры 
 П. А. Гусева (1974—1983)
 Л. И. Осокина (1983—1985)
 В. Ф. Мамонтова (1985—1989)
 В. А. Веретено

Известные работники 
 Тамара Михайловна Соколенко (род. 1943) — советский хозяйственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда, швея-мотористка фабрики (1959—2001).

Примечания

Ссылки 
 Промышленность. Швейная фабрика «Северянка». Сибирский краеведческий портал.

Предприятия Новосибирска
Предприятия швейной промышленности СССР
Швейные фабрики